Il gruppo della fillowite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fillowite 
 Chladniite
 Fillowite
 Galileiite
 Johnsomervilleite
 Stornesite-(Y)

Note 

Fillowite